Alexis Tomassian